Sperrenwalde può riferirsi a:
 Groß Sperrenwalde (lett. "Sperrenwalde grande") – località del comune tedesco di Nordwestuckermark
 Klein Sperrenwalde (lett. "Sperrenwalde piccola") – località del comune tedesco di Nordwestuckermark